Amphelasma — род жуков семейства листоедов подсемейства козявок, относящийся к трибе Luperini.

Род был впервые научно описан в 1947 году американским энтомологом . Виды, выделенные в данный род, ранее относили к родам Galleruca и Diabrotica.

Ареал представителей рода ограничен Центральной и севером Южной Америки.

Список видов 
Род Amphelasma включает 11 известных видов и 2 подвида:
 Amphelasma cavum (Say, 1835) [=Galleruca cavum Say, 1835]
 Amphelasma cavum cavum (Say, 1835) [=Galleruca cavum Say, 1835]
 Amphelasma cavum vicinum (Jacoby, 1887) [=Galleruca cavum Jacoby, 1887]
 Amphelasma decoratum (Jacoby, 1887) [=Diabrotica decoratum Jacoby, 1887]
 Amphelasma granulatum (Jacoby, 1887) [=Diabrotica granulatum Jacoby, 1887]
 Amphelasma junctolineum (Bowditch, 1911) [=Diabrotica junctolineum Bowditch, 1911]
 Amphelasma maculicolle (Jacoby, 1887) [=Diabrotica maculicolle Jacoby, 1887]
 Amphelasma nigrolineatum (Jacoby, 1878) [=Diabrotica nigrolineatum Jacoby, 1878]
 Amphelasma sexlineatum (Jacoby, 1887) [=Diabrotica sexlineatum Jacoby, 1887]
 Amphelasma smithi (Jacoby, 1892) [=Diabrotica smithi Jacoby, 1892]
 Amphelasma trilineatum (Jacoby, 1887) [=Diabrotica trilineatum Jacoby, 1887]
 Amphelasma unilineatum (Jacoby, 1887) [=Diabrotica unilineatum Jacoby, 1887]
 Amphelasma unistriatum (Jacoby, 1887) [=Diabrotica unistriatum Jacoby, 1887]

Примечания

Ссылки 
 
 

Насекомые Центральной Америки
Козявки
Роды жесткокрылых